Puebla de Sancho Pérez kan syfta på:

Spanien 

 Puebla de Sancho Pérez (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Puebla de Sancho Pérez (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz,